Влади́мир Си́лин:
 Силин, Владимир Андреевич (1924—2003) — полный кавалер ордена Славы.
 Силин, Владимир Иванович (1921—2015) — советский и российский тренер и судья (междунар. категории) по спортивной гимнастике, к. пед. н., полковник.